Il doppio  del Malaysian Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno battuto in finale Igor' Kunicyn e Jaroslav Levinský con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno)

  Martin Damm /  Robert Lindstedt (semifinali)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Malaysian Open 2009
ATP World Tour 2009